Bruce Bourke – ex nuotatore e pallanuotista australiano
 Ciarán Bourke – musicista irlandese
 Glenn Bourke – velista australiano
 Margaret Bourke-White – fotografa statunitense
 Pieter Bourke – compositore, percussionista e ingegnere del suono australiano
 Richard Southwell Bourke, VI conte di Mayo – politico britannico
 Toby Bourke – cantante e cantautore irlandese
 Vernon Bourke – docente e filosofo canadese